Le terme lac Sainte-Anne peut se référer à :

Toponymes

Canada

Lac Ste. Anne (Alberta), un lac de l'Alberta.
Lac Ste. Anne, Alberta, un lieu de peuplement et de pèlerinage au bord du lac, en Alberta.
Lac Ste. Anne County, un district municipal entourant le lac en Alberta
Lac Ste. Anne (district électoral), une circonscription électorale provinciale de l'Alberta de 1909 à 1971
Lac Ste. Anne No. 93, Alberta, une ancienne municipalité maintenant dans le comté de Sturgeon, Alberta.

Barrage du Lac-Sainte-Anne, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec.
Barrage du Petit-Lac-Sainte-Anne (Territoire non organisé), MRC Kamouraska (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent, Québec.
Décharge du Lac Sainte-Anne, ruisseau de Saint-Ubalde (Municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Lac du Mont Sainte-Anne, lac artificiel de Saint-Ferréol-les-Neiges (Municipalité), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec.
Lac Sainte-Anne, lac dans Baie-Saint-Paul (Ville), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec.
Lac Sainte-Anne, lac dans Lac-Croche (Territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Lac Sainte-Anne, lac dans Lac-Walker (Territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, Québec.
Lac Sainte-Anne, lac dans Mont-Albert (Territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec.
Lac Sainte-Anne, lac dans Notre-Dame-de-Lorette (Municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac Sainte-Anne, lac dans Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
Lac Sainte-Anne (L'Islet), un plan d'eau de Sainte-Perpétue (L'Islet), MRC L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
Lac Sainte-Anne, lac dans Saint-Ubalde (Municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Lac Sainte-Anne (Toulnustouc), un réservoir sur la rivière Toulnustouc sur le territoire de la Côte-Nord, Québec.
Lac-Sainte-Anne (Hameau), Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, Québec.
Lac Sainte-Anne du Nord, un plan d'eau dans Lac-Pikauba (TNO), MRC Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, Québec.
Petit lac Sainte-Anne, lac dans Mont-Albert (Territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec.
Petit lac Sainte-Anne (Kamouraska): un plan d'eau du territoire non organisé de Petit-Lac-Sainte-Anne, de la MRC de Kamouraska, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
Petit lac Sainte-Anne, lac dans Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec.
Petit-Lac-Sainte-Anne (Territoire non organisé), MRC Kamouraska (municipalité régionale de comté), Bas-Saint-Laurent, Québec.

France
Lac Sainte-Anne (Hautes-Alpes), un plan d'eau dans la commune de Ceillac, au sud du parc naturel régional du Queyras, dans les Hautes-Alpes, au pied du Pic Nord de la Font Sancte.

Voir aussi